Kilmuir steht für:

 Kilmuir (Black Isle), Ortschaft auf der schottischen Halbinsel Black Isle bei Inverness
 Kilmuir (Duirinish), Ortschaft auf der schottischen Isle of Skye
 Kilmuir (Easter Ross), Ortschaft in der schottischen Region Easter Ross
 Kilmuir, Parish der schottischen Isle of Skye

Siehe auch:
 Earl of Kilmuir, Adelstitel im Vereinigten Königreich
 David Maxwell Fyfe, 1. Earl of Kilmuir (1900–1967), britischer Politiker